Fidibusz összecsavart papírszelet vagy faforgács
 Fidibusz (1905–1922) vicclap